Кучинський Володимир Степанович ( 14 жовтня 1958, Львів) — український режисер.
 Кучинський Володимир (музикант)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок